Harren steht für:
 Mick Harren, niederländischer Volkssänger
 Harren & Partner, Bremer Reederei

Siehe auch: